Влади́мир Асе́ев:
 Асеев, Владимир Георгиевич (1938—2014) — советский и российский учёный, доктор психологических наук, профессор.
 Асеев, Владимир Григорьевич (1931—2016) — советский и российский психолог, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996).
 Асеев, Владимир Михайлович (род. 1951) — депутат Государственной Думы III, IV и V созывов.
 Асеев, Владимир Николаевич (1940—2007) — Директор Тверского НИИ Информационных технологий.